Le mot wow en anglais est une interjection exprimant la surprise (équivalent en français : « whoah ! » ou « oh ! »).

Les sigles Wow, WOW ou WoW peut faire référence à :

Divertissement, informatique 
 World of Warcraft, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.
 World of Warships, un jeu en ligne massivement multijoueur.
 Wow, un film, en noir et blanc, de Claude Jutra produit par l’ONF en 1969.
 Windows on Windows : 
 Pour les compatibilités 64 bits - 32 bits sur Windows : Sur les versions actuelles de Windows, dans la base de registre, l'arborescence Wow6432Node (sous HKEY_LOCAL_MACHINE/Software) permet de gérer la compatibilité d'anciennes versions 32 bits de logiciels
 Sur les anciennes versions de Windows, le processus wow permettait de faire fonctionner des logiciels 16 bits sur des windows 32 bits

Musique

Album 

 Wow, album de Superbus sorti en .

Chanson 
 Wow, une chanson de Kate Bush,  extrait de son album Lionheart ;
 Wow, est le deuxième single de Kylie Minogue extrait de son album X ;
 Wow, est une chanson de la chanteuse roumaine Inna (2012), extrait de l'album I Am the Club Rocker ;
 Wow. est une chanson de Post Malone extraite de l'album Hollywood's Bleeding (2019) ;
  est une chanson de Zara Larsson sortie en 2019.

Lieu 
 Wow, une ville du Soudan.
 Le mont Wow, un sommet de l'État de Washington aux États-Unis.

Voir aussi 
 Le signal « Wow! » est un signal interprété comme possiblement extra-terrestre capté par le radiotélescope de l'observatoire radio de l'université d'État de l'Ohio .
 Pow wow, rassemblement d'Indiens d'Amérique.
 Pow woW, un groupe français des années 1990.
 WOW Alliance, une alliance mondiale de fret aérien.
 WOW Air, une compagnie aérienne islandaise (2011-2019).
 Le « Wow ! » d'Eddy Wally, devenu un mème.